Davor ószláv eredetű délszláv személynév, az ószláv mitológiában a harc hétfejű istene volt

 Horvátország
 Davor, falu és község Bród-Szávamente megyében